ZIM steht für:
 Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand, ein Förderprogramm des deutschen Wirtschaftsministeriums
 Zentralinstitut für Molekularbiologie, ein Institut der Akademie der Wissenschaften der DDR
 Zentrum für Informations- und Mediendienste (Duisburg-Essen)
 Zentrum für Innere Medizin; siehe Universitätsklinikum Würzburg#Zentrum für Innere Medizin (ZIM)
 Die Zillertaler Musikanten
 Zimbabwe, Länderkürzel bei olympischen Wettkämpfen, siehe Liste der olympischen Mannschaftskürzel #Z
 Markenname von Automobiles Zimmermann, französischer Autohersteller
 ein sowjetisches Automodell, siehe GAZ-12 ZIM
 ZIM (Datenformat), ein offenes Format zur Speicherung von Internet-Inhalten
 Zuginformationsmonitor, eine Form der Fahrgastinformation

Zim steht für:
 Zim Integrated Shipping Services, israelische Frachtschifffahrtsgesellschaft
 die Hauptfigur der Zeichentrickserie Invader Zim
 Herbert Zim (1909–1994), US-amerikanischer Autor
 Zim (Software), ein Desktop-Wiki

Žim steht für:
 Žim, Gemeinde im Okres Teplice, Tschechien

zim steht für:
 Mesme (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im Südwest-Tschad

Siehe auch:
 Zimm
 Cim
 Ziem

Abkürzung